Latrodectus hesperus  — очень ядовитый вид рода чёрных вдов семейства пауков-тенетников, распространённый в США. 

Самки длиной 14-16 мм, чёрного цвета с красным рисунком в виде песочных часов на нижней стороне брюшка. Самцы окрашены в жёлто-коричневый цвет с более яркой линией на брюшке, длина самцов приблизительно в два раза меньше размеров самки. Ранее этот вид рассматривался в составе вида Latrodectus mactans и близким видом считается Latrodectus variolus. Самки строят беспорядочные и очень крепкие сети.

Галерея

Ссылки 
 Minus, A. 2001. "Latrodectus hesperus" (On-line), Animal Diversity Web. Accessed March 08, 2009 
 Platnick, N. I. 2008. Theridiidae The World Spider Catalog, version 9.0. American Museum of Natural History.

Примечания 

Паукообразные Северной Америки
Чёрные вдовы
Животные, описанные в 1935 году